Дмитрий Юрьевич Саюстов (13 февраля 1988, Челябинск) — российский хоккеист, нападающий. Игрок клуба «Адмирал», выступающего в КХЛ.

Биография 
Воспитанник магнитогорского «Металлурга». Начал карьеру в 2007 году в составе нижегородского «Торпедо», выступая до этого за фарм-клуб родного «Металлурга». В дебютном сезоне в Суперлиге провёл 40 матчей, набрав 12 (3+9) очков. В следующем сезоне дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, однако в 27 проведённых матчах он набрал лишь 3 (2+1) очка, поэтому по окончании сезона руководство нижегородского клуба приняло решение не продлевать соглашение.

19 июня 2009 года Саюстов подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА, в составе которого в сезоне 2010/11 набрал 5 (4+1) очков в 52 матчах. Следующий сезон Саюстов также начинал в ЦСКА, однако, набрав лишь 1 (0+1) очко в 26 проведённых матчах, покинул клуб, и 14 декабря 2010 года заключил соглашение с челябинским «Трактором», в составе которого за оставшуюся часть сезона сыграл 16 матчей и набрал 4 (0+4) очка.

Сборная 
В составе сборной России Дмитрий Саюстов принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2008 года, на котором он вместе с командой стал бронзовым призёром, набрав 4 (1+3) очка в 7 проведённых матчах.

Достижения 
  Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2008.
 Обладатель Кубка Континента КХЛ в сезоне 2011/2012 в составе челябинского «Трактора».
 Бронзовый призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2011/2012 в составе челябинского «Трактора».
 Серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013 в составе челябинского «Трактора».
https://www.khl.ru/players/14633/
http://www.chelhockeyhistory.ru.com/2016/07/blog-post_38.html?m=1

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 23 февраля 2019 года

Сборная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Сибирь»
Хоккеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил